Шампионска лига 2021/22 е 67-ото издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА и 30-ото му издание откакто сменя името си от Купа на европейските шампиони на Шампионска лига. Турнирът се провежда от 22 юни 2021 до 28 май 2022 г. Купата печели за 14-ти рекорден път Реал Мадрид, който на финала побеждава Ливърпул с 1:0.

Предварителен кръг 
В предварителния кръг участват шампионите на четирите първенства с най-нисък коефициент според ранглистата на УЕФА. Отборите играят два полуфинала от по една среща, а победителите се срещат на  финална среща, за да определят участника в първия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори участват във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите 2021/22.

Жребият за предварителния кръг се тегли на 8 юни 2021 г. Първоначално всички срещи са определени да се играят на стадион Гундадалур в Торсхавн (Фарьорски острови), но са преместени в Албания поради пандемията от коронавирус във Фарьорските острови. Полуфиналите се играят на Елбасан Арена в Елбасан и стадион Нико Дована в Драч на 22 юни 2021 г. Финалът се изиграва в Елбасан на 25 юни 2021 г.

 Полуфинали

 Финал

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
В първия квалификационен кръг участват 32 отбора: победителят от предварителния кръг се включва към  31 шампиона. Отпадналите от този кръг отбори участват във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите 2021/22.

Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 15 юни 2021 г. Първите срещи се провеждат на 6 и 7 юли 2021 г., а реваншите – на 13 и 14 юли 2021 г.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 16 победителя от първия квалификационен кръг заедно с четири шампиона, които се присъединяват в този кръг. В нешампионския поток се състезават шест вицешампиона от първенства, чиито коефициент дава право на участие на два отбора в Шампионската лига.

Жребият се тегли на 16 юни 2021 г. Първите срещи се провеждат на 20 и 21 юли 2021 г., а реваншите – на 27 и 28 юли 2021 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в третия квалификационен кръг на Лига Европа 2021/22.

Трети квалификационен кръг 
Третият квалификационен кръг включва в шампионския поток два шампиона и 10 победителя от втория квалификационен кръг. В нешампионския поток редом с трите победителя от втория квалификационен кръг се включват и пет отбора, които не са шампиони, но поради коефициента на първенството, в което участват, придобиват право на участие в турнира.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 19 юли 2021 г. Първите срещи се провеждат на 3 и 4 август 2021 г., а реваншите – на 10 август 2021 г. Отпадналите от шампионския поток участват в плейофите на Лига Европа 2021/22, докато отпадналите от нешампионския поток се класират за груповата фаза на Лига Европа 2021/22.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 2 август 2021 г. Първите срещи се играят на 17 и 18 август 2021 г., а реваншите – на 24 и 25 август 2021 г. В шампионския поток се включват два шампиона редом с шестте победителя от третия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори участват в груповата фаза на Лига Европа 2021/22.

Групова фаза 
В груповата фаза участват 32 отбора. Към шестте победителя от плейофите се прибавят 26 отбора, които се класират директно: миналогодишните победители от Шампионската лига и Лига Европа, шампионите на 6-те национални първенства (асоциации) с най-висок коефициент и първите 18 отбора с най-висок клубен коефициент според ранглистите на УЕФА.

Жребият се провежда в Истанбул (Турция) на 26 август 2021 г. Отборите са разделени в 4 урни по 8. В първа урна се поставят настоящите носители на купите на Шампионската лига и Лига Европа плюс шампионите на шестте национални първенства с най-висок коефициент. Ако един или и двамата победители в Шампионската лига и Лига Европа са спечелили и шампионата на една от 6-те най-добри асоциации, свободното място място в I урна се заема от шампион на следващата най-високо класирана асоциация. Останалите 24 отбора се подреждат във II, III и IV урна според клубните им коефициенти. 

 I урна:
  Челси (ШЛ) 98,000
  Виляреал (ЛЕ) 63,000
  Атлетико Мадрид 115,000
  Манчестър Сити 125,000
  Байерн (Мюнхен) 134,000
  Интер 53,000
  Лил 14,000
  Спортинг (Лисабон) 45,500

 II урна:
  Реал (Мадрид) 127,000
  Барселона 122,000
  Ювентус 120,000
  Манчестър Юнайтед 113,000
  Пари Сен Жермен 113,000
  Ливърпул 101,000
  Севиля 98,000
  Борусия (Дортмунд) 90,000

 III урна:
  Порто 87,000
  Аякс 82,500
  Шахтьор (Донецк) 79,000
  Лайпциг 66,000
  Ред Бул (Залцбург) 59,000
  Бенфика 58,000
  Аталанта 50,500
  Зенит 50,000

 IV урна
  Бешикташ 49,000
  Динамо (Киев) 47,000
  Брюж 35,500
  Йънг Бойс 35,000
  Милан 31,000
  Малмьо 18,500
  Волфсбург 14,714
  Шериф(Тирасполь) 14,500

Жребият изтегля 32-та отбора в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се разпределят в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 14 – 15 септември, 28 – 29 септември, 19 – 20 октомври, 2 – 3 ноември, 23 – 24 ноември и 7 – 8 декември 2021 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в предварителния елиминационен кръг на Лига Европа 2021/22, а последният отпада. Шериф Тираспол прави дебют в груповата фаза на турнира.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 
Финалът е планиран да се играе на 28 май 2022 г. на стадион „Крестовски“ в Санкт Петербург. Поради руското нападение срещу Украйна УЕФА взема решение да отнеме домакинството на Санкт Петербург и да проведе финала на Стад дьо Франс в Париж на същата дата.

Вижте също 
 Лига Европа 2021/22
 Лига на конференциите 2021/22

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Шампионска лига на УЕФА

Европейска шампионска лига
Сезон 2021/22 във футбола